Van Beneden se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Édouard Van Beneden
 Pierre-Joseph van Beneden